Termin DyP ima više značenja.
 Peroksidaza dekolorizacije boje, enzim
 Dinamičko programiranje